Бранденбурзькі ворота — архітектурна пам'ятка, ворота на Паризькій площі в Берліні, Німеччина
 Бранденбурзькі ворота — станція Берлінського метрополітену
 Бранденбурзькі ворота — архітектурна пам'ятка, ворота на Бранденбурзькій вулиці в Потсдамі, Німеччина
 Бранденбурзькі ворота — архітектурна пам'ятка, ворота на вулиці Багратіона в Калінінграді, Росія